Fanum Martis (en latin, le temple de Mars) peut désigner :
 Corseul, commune des Côtes-d'Armor
 Famars, commune du Nord